Velika nagrada Velike Britanije 2004 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2004. Odvijala se je 11. julija 2004.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:18,233
|align="center"| —
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:18,305
| +0,072
|-
! 3
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:18,580
| +0,347
|-
! 4
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:18,710
| +0,477
|-
! 5
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:18,715
| +0,482
|-
! 6
| 8 
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:18,811
| +0,578
|-
! 7
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:19,148
| +0,915
|-
! 8
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:19,378
| +1,145
|-
! 9
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:19,688
| +1,455
|-
! 10
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 1:20,004
| +1,771
|-
! 11
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:20,202
| +1,969
|-
! 12
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 1:20,335
| +2,102
|-
! 13
| 4
|  Marc Gené
| Williams-BMW
| 1:20,335
| +2,102
|-
! 14
| 16
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 1:20,545
| +2,312
|-
! 15
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 1:21,559
| +3,326
|-
! 16
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 1:22,458
| +4,225
|-
! 17
| 18 
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 1:22,677
| +4,444
|-
! 18
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 1:23,437
| +5,204
|-
! 19
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 1:24,117
| +5,884
|-
! 20
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| brez časa
| brez časa
|}

Dirka

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 60
| 1:24:42,700
| 4
| 10
|-
! 2
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 60
| + 2,130 s
| 1
| 8
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 60
| + 3,114 s
| 2
| 6
|-
! 4
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 60
| + 10,683 s
| 3
| 5
|-
! 5
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 60
| + 12,173 s
| 7
| 4
|-
! 6
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 60
| + 12,888 s
| 20
| 3
|-
! 7
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 60
| + 19,668 s
| 6
| 2
|-
! 8
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 60
| + 23,701 s
| 9
| 1
|-
! 9
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 60
| + 24,023 s
| 10
|  
|-
! 10
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 60
| + 24,835 s
| 16
|  
|-
! 11
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 60
| + 33,736 s
| 8
|  
|-
! 12
| 4
|  Marc Gené
| Williams-BMW
| 60
| + 34,303 s
| 11
|  
|-
! 13
| 16
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 59
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 14
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 59
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 15
| 18
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 59
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 16
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 56
| +4 krogi
| 18
|  
|-
! Ods
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 47
| Zavrten
| 14
|  
|-
! Ods
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 39
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 29
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 16
| Trčenje
| 17
|  
|}

Formula 1 sezona 2004
2004